Денюшин — українське прізвище. Жіноча форма — Денюшина.

Відомі носії 
 Денюшин Олег Олександрович (1979-2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки